OLMA steht als Abkürzung für:

 OLMA Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, Publikumsmesse in St. Gallen

Olma ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Olma (1914–2001), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Veronika Olma (* 1962), deutsche Malerin

Abkürzung